Tega – wieś w Rumunii
 Tega – rodzaj muchówek z rodziny Cramptonomyiidae